Іван Додіг та Латіша Чжань перемогли в турнірі 2019 року, коли він проводився востаннє перед пандемією, але цього року вони програли в третьому колі парі Джон Пірс / Чжан Шуай.

Титул виграла американсько-британська пара Дезіре Кравчик / Ніл Скупскі, здолавши в фіналі британську пару Гаррієт Дарт / Джо Солсбері з рахунком 6–2, 7–6(7–1).

Сіяні пари 
Усі сіяні пари починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Посилання

Посилання 
 Mixed Doubles draw 

X=Mixed Doubles